Ochsenkopf steht für 
 den Kopf des Tieres, siehe Ochse
 eine Kopfform bei Pferden und Rindern, siehe Ochsenkopf (Exterieur)
 ein Schmuckmotiv an Gebäuden, Monumenten und Möbeln, siehe Bukranion
 eine Figur in der Heraldik, siehe Stier (Wappentier)
 Ochsenkopf-Proterobas, ein Naturstein aus dem Fichtelgebirge
 Ochsenkopf (Briefmarke), erste moldauische und rumänische Briefmarke
 Unternehmen Ochsenkopf der Heeresgruppe Afrika in Tunesien, 23. Februar 1943
 Aktion Ochsenkopf, eine politische Maßnahme gegen den Westempfang in den 1960er Jahren
 Ochsenkopfantenne, in der DDR die inoffizielle Bezeichnung für den Westempfang aus Bayern

Ochsenkopf ist der Name folgender geographischer Objekte: 

Orte und Bauten:
 Ochsenkopf (Heidelberg), Siedlung im Stadtteil Heidelberg-Wieblingen
 Ochsenkopf (Rotta), Ortsteil von Rotta im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Ochsenkopf (Spiegelau), Ortsteil von Spiegelau im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Sender Ochsenkopf, Rundfunk- und Fernsehsender des Bayerischen Rundfunks
 Ochsenkopf (Haus), ein spätgotisches Fachwerkhaus in Hann, Münden, Niedersachsen
historisch:
 Częstocin, Ortschaft von Przywidz, Gdańsk, Polen (ehemals Deutsch Ochsenkopf, Polnisch Ochsenkopf, Landkreis Berent, Westpreußen)
 Ochsenkopf (Kaiseringen), früher Einödhof, nun Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg

Berge: 

 Ochsenkopf (Silvretta) (3057 m), nördlich der Dreiländerspitze, auf der Landesgrenze Tirol/Vorarlberg
 Ochsenkopf (Gepatsch) (2942 m), im Glockenturmkamm der Ötztaler Alpen, westsüdwestlich vom Gepatschhaus im Kaunertal, Tirol
 Ochsenkopf (Geigenkamm) (2765 m), im Geigenkamm der Ötztaler Alpen, Talschluss des Valrietals bei Nauders im Oberinntal, Tirol
 Ochsenkopf (Kitzbüheler Alpen) (2469 m), am Gerlos, Landesgrenze Tirol/Salzburg
 Ochsenkopf (Allgäuer Alpen) (2405 m), in den Allgäuer Alpen, Bayern
 Ochsenkopf (Rätikon) (2286 m), im Rätikon zwischen dem österreichischen Bundesland Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein
 Ochsenkopf (Fendels) (2145 m), letzter Berg des Glockenturmkamms der Ötztaler Alpen, oberhalb von Fendels, Tirol
 Ochsenkopf (Obergurgl) (1961 m), in den Ötztaler Alpen, Hausberg von Obergurgl, Tirol
 Ochsenkopf (Untersberg) (1780 m), im Berchtesgadener Land, Bayern
 Großer Ochsenkopf (Hörnergruppe, Allgäuer Alpen) (1662 m), in den Allgäuer Alpen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kleiner Ochsenkopf (1571 m), Nebengipfel des Großen Ochsenkopfs
 Hoher Ochsenkopf (1054,1 m), im Schwarzwald bei Forbach (Baden), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Ochsenkopf (Fichtelgebirge) (1024 m), im Fichtelgebirge bei Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ochsenkopf (Kösseine) (715 m), im Fichtelgebirge bei Reichenbach (Nagel), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Ochsenkopf bei Niedersaida (592 m), im Erzgebirge bei Nieder- und Mittelsaida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ochsenkopf (Landeshuter Kamm) (878 m), bei Kupferberg (Riesengebirge), Niederschlesien
 Ochsenkopf bei Rittersgrün (835,7 m), im Erzgebirge bei Rittersgrün, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Ochsenkopf bei Jägerhaus (823,4 m), im Erzgebirge bei Jägerhaus (Schwarzenberg), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Ochsenkopf (Wildenfelser Zwischengebirge) (434 m), im Wildenfelser Zwischengebirge zwischen Wildenfels und Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Ochsenkopf (Sauerland) (418,8 m), im Arnsberger Stadtwald zwischen Arnsberg und Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Ochsenkopf oder Schadeck (Odenwald) (416 m), im Odenwald bei Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen (landläufiger Name)

Ochsenkopf ist der Name folgender Personen:

Siehe auch
 Bukephalos, das Pferd Alexanders des Großen
 Ochsenkopfschule, Schule des chinesischen Chan-Buddhismus